FMT est un sigle qui peut désigner :
 Fédération monégasque de tennis, une fédération sportive monégasque ;
 Faculté de médecine de Tunis, un établissement universitaire tunisien ;
 forfait médecin traitant ;
 Free Malaysia Today ;
 FMT 95.2 programme Europe 2 (où FMT signifie fréquence modulée du Ternois), une station privée de radio située à Saint-Pol-sur-Ternoise.

fmt est un code qui peut désigner :
 , une commande unix de formatage de texte.